Naganuma bezeichnet:
 Naganuma (Fukushima), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Fukushima, eingemeindet nach Sukagawa
 Naganuma (Hokkaidō), eine Stadt in der japanischen Präfektur Hokkaidō
 Naganuma (Iwate), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Iwate, eingemeindet nach Kitakami
 Naganuma (Nagano), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Nagano, eingemeindet nach Nagano (Nagano)
 Naganuma (Tochigi), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Tochigi, eingemeindet nach Mooka
 Naganuma (Yamagata), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Yamagata, eingemeindet nach Tsuruoka
 Naganuma (Han), ein japanisches Lehen
 Naganuma (See), ein See in der japanischen Präfektur Miyagi
 (15350) Naganuma, ein Hauptgürtelasteroid

Naganuma ist der Familienname folgender Personen:
 Ken Naganuma (1930–2008), japanischer Fußballspieler
 Mutsuo Naganuma (* 1945), japanischer Kameramann
 Ryo Naganuma (* 1994), japanischer Kanute
 Yōichi Naganuma (* 1997), japanischer Fußballspieler